Meisterklasse, auch Meisterkurs, steht für:

 Meisterklasse (Hochschule), besondere Lehrveranstaltungen durch sonst nicht lehrende Koryphäen eines bestimmten künstlerischen Gebietes
 Meisterklasse (Diplom), von Berufskammern und anderen Bildungsinstitutionen eingerichtete Weiterbildungsgänge im künstlerischen Bereich
 Meisterkurs (Musikpädagogik), Perfektionierungskurse in der Musikausbildung
 Meisterschule (Österreich), verschiedene postsekundare Schulen und Kurse für diverse Berufsqualifikationen

als Name:
 DKW Meisterklasse, ein Automodell
 Meisterklasse (Schauspiel), ein Schauspiel von Terrence McNally, das sich mit dem Leben der Sängerin Maria Callas beschäftigt

Siehe auch:
 Meisterschule